Capitaine Mehl – francuski torpedowiec typu Balny
 Capitaine Mehl – francuski niszczyciel typu Bouclier